Финал Лиги чемпионов УЕФА 2015 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 годов, 60 сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 23 сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов.

Матч прошёл в субботу, 6 июня 2015 года, на Олимпийском стадионе в Берлине между итальянским «Ювентусом» и испанской «Барселоной». «Барселона» победила со счётом 3:1, завоевав свой пятый в истории трофей Лиги чемпионов.

Путь к финалу

Стадион 

Олимпийский стадион построен в 1936 году специально к проведению берлинской Олимпиады. В 1974 году являлся одной из арен чемпионата мира по футболу, принимал несколько матчей турнира. В 2006 году являлся одной из арен чемпионата мира по футболу, принимал несколько матчей турнира, включая финальный матч между сборными Италии и Франции (1:1, 5:3 пен.).

Перед матчем

Посол матча 
Бывший игрок сборной Германии Карл-Хайнц Ридле, выигравший Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» в 1997 году, был назван в качестве посла финального матча.

Билеты 

Период всеобщей продажи билетов длился с 5 по 23 марта 2015 года. Билеты были доступны в четырёх ценовых категориях: 70, 160, 280 и 390 евро.

Связанные события 
Финал Лиги чемпионов 2015 года среди женщин состоялся 14 мая 2015 года на стадионе Фридрих-Людвиг-Ян Шпортпарк также в Берлине.

Судейская бригада 
18 мая 2015 года было объявлено о том, кто будет судить финальный матч: главным судьёй матча назначен 38-летний турок Джюнейт Чакыр, для которого это будет первый финал Лиги чемпионов. Помогать ему будут судьи на линии Бахыттын Дуран и Тарик Энгюн. Запасным арбитром будет швед Юнас Эрикссон. А четвёртым и пятым судьями — турки Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек.

Дисквалификации и травмы 
4 июня стало известно, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сможет принять участие в матче из-за повреждения икроножной мышцы, полученного на тренировке.

Матч

Статистика 

</div>

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Media services UEFA  
 Официальный сайт турнира 

2015
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015
События 6 июня
Июнь 2015 года
Спорт в Германии в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные соревнования по футболу в Германии